Eischwiele ist

 eine alternative Bezeichnung für Eizahn
 der Name der rheinischen Stadt Eschweiler im eigenen Dialekt Eischwiele Platt